Björkesjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkesjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (29,3 ha)
Björkesjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (9,72 ha)
Björkesjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (10,2 ha)
Björkesjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (6,89 ha)
Björkesjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (9,67 ha)
Lilla Björkesjön, sjö i Hylte kommun, 
Stora Björkesjön, sjö i Halmstads kommun och Hylte kommun,  (4,13 ha)
Björkesjö (Furuby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (8,68 ha)
Björkesjö (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (39,1 ha)
Björkesjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Björkesjön (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (11,6 ha)
Björkesjön (Öreryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lilla Björkesjö, sjö i Uppvidinge kommun,  (13,4 ha)
Stora Björkesjö, sjö i Uppvidinge kommun,  (20,3 ha)
Björkesjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Björkesjön (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (11,8 ha)
Björkesjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Björkesjön (Kungsäters socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (6,02 ha)
Björkesjö (Fröskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun och Åmåls kommun,  (26,6 ha)
Björkesjö (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (9,4 ha)

Se även
Björksjön
Björkasjön
Björken
Björkegöl
Björktjärn
Björkträsket
Björkvattnet (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn